Брэ́дли Са́нтер (, род. , , Австралия) — австралийский фигурист, выступавший в мужском одиночном разряде, двукратный чемпион Австралии по фигурному катанию. Он завершил спортивную карьеру после сезона 2005—2006.

Результаты

После 2002 года

До 2002 года 

 J = Юниорский уровень.

См. также 
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2001

Примечания

Ссылки 
 

Фигуристы Австралии